Наркобарон:
 Наркобарон
 Наркобарон (фильм)